Венсан Пажо (фр. Vincent Pajot, * 19 серпня 1990, Домон) — французький футболіст
 Пажо Іван Юрійович (угор. Pazsó János, * 193?, Підкарпатська Русь, Чехословаччина) — колишній радянський і український футболіст.
Прізвища